Molina peut désigner :

Patronyme
Le patronyme « Molina » est d'origine espagnole et comme tout nom de famille hispanique il peut se constituer en premier nom de famille (celui hérité du père) ou en deuxième nom de famille (celui hérité de la mère) :

Premier nom de famille 
 Adrian Molina (né en 1985), cinéaste américain;
 Alfred Molina (né en 1953), acteur britannique ;
 Ángela Molina (née en 1955), actrice espagnole ;
 Antonio Molina (1928-1992), acteur et chanteur espagnol ;
 Bengie Molina (né en 1974), receveur portoricain de baseball ;
 Carlos Molina (1983-), boxeur mexicain ;
 César Antonio Molina Sánchez (né en 1952), journaliste, écrivain et homme politique espagnol ;
 Francisco Molina (1930-2018), joueur de football international chilien ;
 Jason Molina (?), chanteur américain ;
 José Domingo Molina Gómez (1896-1969), président de la junte militaire argentine qui renversa le président Juan Perón, élu constitutionnellement ;
 Jose Molina (1971-), scénariste américain ;
 José Francisco Molina (né en 1970), footballeur espagnol ; 
 José Molina (né en 1975), receveur portoricain de baseball 
 Josefina Molina (née en 1936), pionnière du cinéma moderne espagnol;
 Juan Ignacio Molina (1740-1829), prêtre jésuite et naturaliste chilien ;
 Juan Manuel Molina (né en 1979), athlète espagnol spécialiste de la marche (20 et ) ;
 Luis Molina (1536-1600), jésuite espagnol à l'origine du molinisme ;
 Luis Molina (né en 1959), joueur argentin de rugby à XV ;
 Manuel Molina Conejero (1900-1939), député espagnol fusillé par les fascistes à la fin de la guerre d'Espagne.
 Mario J. Molina (1943-2020), chimiste mexicain, prix Nobel de chimie en 1995 ;
 Mauricio Molina (1980-), joueur de football colombien ;
 Mercedes de Jesús Molina (1828-1883), religieuse, fondatrice, bienheureuse catholique ;
 Mickaël Molina (né en 1986), rameur d'aviron français ;
 Micky Molina (né en 1963), acteur et chanteur espagnol ;
 Natalia de Molina (1990-), actrice espagnole ;
 Nicolás Molina (2000-), coureur de fond espagnol ;
 Odelín Molina (né en 1974), joueur de football international cubain ;
 
 Ralph Molina (né en 1943), musicien américain, batteur du groupe de rock Crazy Horse. 
 Roberto Molina (né en 1960), skipper espagnol ;
 Rolando Molina (né en 1971), acteur salvadorien ;
 Romain Molina, né en 1991, essayiste français ;
 Salvador Molina (1914-1982), cycliste espagnol ;
 Scott Molina (1960-) triathlète américain ;
 Tirso de Molina (1579-1648), écrivain et dramaturge espagnol ;
 Wilmar Molina (né en 1998), coureur cycliste colombien ;
 Yadier Molina (né en 1982), receveur portoricain de baseball.

Deuxième nom de famille 
 Margarita Carrera, de son nom complet Margarita Carrera Molina (1929-2018), écrivaine guatémaltèque ;
 Antonio Muñoz Molina (né en 1956), écrivain espagnol ;
 Otto Pérez Molina (1950-), homme politique guatémaltèque ;
 Antonio Tejero Molina (né en 1932), ancien colonel de la Garde Civile espagnole, un des principaux organisateurs de la tentative de coup d'État du  ;
 Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891-1961), dictateur de la République dominicaine de 1930 à 1961 ;
 José Utrera Molina (1926-2017), homme politique espagnol ;
 Rómulo Méndez Molina (1938-2022), arbitre guatémaltèque de football ;
 Juan Ramón Molina (1875-1908), poète hondurien ;

Nom d'emprunt 
 Jean Molina, dit aussi Capitaine Molina, de son nom de naissance Juan-José Espana (1909-2000) utilise le pseudonyme de Molina pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Molina, née Anne Brochard (1844-1928), photographe française.

Toponyme 

Argentine :
 Pedro Molina, localité du département de Guaymallén, dans la province de Mendoza ;
Chili :
 Molina, ville de la province de Curicó (région du Maule) ;
Espagne :
 Molina de Aragón, commune de la province de Guadalajara, communauté autonome de Castille-La Manche,
 Molina de Segura, commune située dans la communauté autonome de Murcie,
 La Molina, station de ski située dans la commune d'Alp en Basse-Cerdagne, dans les Pyrénées catalanes ;
France :
 La Molina, ruisseau du département de Corse-du-Sud, en France 
Italie :
 Molina Aterno, commune de la province de L'Aquila dans les Abruzzes,
 Molina di Ledro, commune de la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige,
 Castelletto Molina, commune de la province d'Asti dans la région Piémont,
 Castello-Molina di Fiemme, commune de la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige ;
Pérou :
La Molina un district de la province de Lima.

Botanique 
Molina Cav., 1790 : un genre de plantes de la famille des Malpighiaceae, synonyme de Hiptage Gaertn., 1790.